Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 364 dans le monde.

 Route 364 au Québec, Canada
 Route 364 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 364 en Finlande
 Route nationale 364 en France